

Населені пункти та їхні частини
 Лончкі — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лончкі — село в гміні Рибчевіце Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Лончкі — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Лончкі — село в гміні Лісько Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Лончкі — частина села Адаміново в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лончкі — частина села Руське-Пяскі в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Лончкі — частина села Крашевіце в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Лончкі — частина села Лентове в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лончкі — частина села Ґоствиця в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лончкі — частина села Кобиляни в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лончкі — частина села Красне-Лясоциці в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лончкі — частина села Біскупув у гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства
 Лончкі — частина села Сільниця (Сельниця) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лончкі — частина села Лецка (Лецька) в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лончкі — частина села Блізна в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Лончкі — частина села Вулька-Туребська в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Лончкі — частина села Залешани в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Лончкі — частина села Шопа в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Лончкі — частина села Добеславиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Лончкі — частина села Подленже в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лончкі — частина села Метель у гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Лончкі — колонія в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Лончкі — осада в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лончкі — лісова осада в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки